ARD steht für:
 ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
 ARD.de, das zentrale Internetportal der ARD
 „Außer Raum Dresden“ in Anspielung auf die Nichtempfangbarkeit der Programme der ARD im Tal der Ahnungslosen zur Zeit der DDR
 Acquired Rights Directive, die EG-Richtlinie 2001/23/EG zur Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Betriebsübergang
 Alianța România Dreaptă, ein rumänisches Parteienbündnis
 Alliance pour le Renouveau Démocratique, eine politische Partei in Niger, siehe Allianz für die demokratische Erneuerung
 Alliance républicaine démocratique, eine französische Partei zur Zeit der Dritten Republik, siehe Alliance démocratique
 den IATA-Flughafencode von Alor, Indonesien
 American Research and Development Corporation, eine Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft
 Apple Remote Desktop, ein Programm zur Fernsteuerung von Computern
 Arizona Road Dust, Prüfstaub
 Atmospheric Reentry Demonstrator, ein europäisches Raumfahrzeug

 steht für:
 Pietro Arduino (1728–1805), italienischer Angiospermenspezialist

AR-D steht als Abkürzung für:
 San Luis (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

Ard steht für:
 Ard, vorzeitlicher Ritzpflug, siehe Pflug#Ritzpfluggerät

Ard ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ard (Arkansas), Ort im Yell County
 Ard (New Mexico), Ort im Quay County – nicht mehr existent
 Ard Branch, Fließgewässer im Greene County, Mississippi
 Ard Creek, Fließgewässer im Conecuh County, Alabama
 Ard Crossroads, Ort im Williamsburg County, South Carolina
 Ard Lake, See im Hardin County, Texas
 Loch Ard, See in Schottland

folgender biblischer Gestalt:
 Ard (Bibel), ein Sohn des Benjamin in der Bibel

Ard ist der Familienname folgender Personen:
 Fakhri Sheikh El-Ard (* 1920), saudischer Diplomat
 Ken Ard (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Kurt Ard (* 1925), dänischer Maler und Grafiker
 Leo P. Ard, Pseudonym von Jürgen Pomorin (* 1953), deutscher Drehbuchautor
 Medhat Sheikh el-Ard (1900–2001), saudi-arabischer Diplomat
 Sam Ard (1939–2017), US-amerikanischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Art

Abkürzung